Plaats in Indonesië
 Wuwur (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Wuwur (Pancur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java